Seznam brigad z zaporedno številko 78.

Seznam 
 Pehotne
 78. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 78. tankovska brigada (ZSSR)

Glej tudi